Тронино — название нескольких населённых пунктов:
 Тронино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Тронино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Тронино — деревня в Великолукском районе Псковской области.